Краснодо́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь радянської/російської окупаційної назви українського міста Сорокине.

Краснодонська вулиця — вулиця в місті Луганськ.

 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Івана Єфремова в місті Бердянськ.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Іси Мунаєва в місті Дніпро.
 Краснодонська вулиця — колишня назва Вознесенської вулиці в місті Запоріжжя.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Поля в місті Кам'янське.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Кучмин Яр в місті Київ.
 Краснодонська вулиця — колишня назва Щедрої вулиці в місті Кривий Ріг.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Гончарська у місті Кропивницький.
 Краснодонська вулиця — колишня назва Софіївської вулиці в місті Лиман.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Мацука в місті Маріуполь.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Гайдученка в місті Миколаїв.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Йосипа Терелі в місті Мукачево.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці 50 років НЗФ в місті Нікополь.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Китастого в місті Полтава.
 Краснодонська вулиця — колишня назва Карташівської вулиці в місті Харків.
 Краснодонська вулиця — колишня назва вулиці Дмитра Руснака у місті Чернівці.

Краснодонська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Краснодонська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Краснодонська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Краснодонська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Краснодонська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці